ТПК — многозначная аббревиатура:
 ТПК — танки поддержки кавалерии
 ТПК — танковый перископ командира
 ТПК — Таманский перегрузочный комплекс
 ТПК — телевизионная передающая камера
 ТПК — тепловое поле корабля
 ТПК — территориально-производственный комплекс, географическо-экономический термин, определение территориально и функционально тесно связанного узла концентрации населения и объектов экономики страны (в 1-ю очередь, в России и бывшем СССР)
 ТПК — территориально-промышленный комплекс
 ТПК — технологический перевалочный комплекс
 ТПК — типовой программный комплекс
 ТПК — Тольяттинский политехнический колледж
 ТПК — тоннелепроходческий комплекс
 ТПК — торгово-производственная корпорация
 ТПК — торгово-промышленная компания
 ТПК — торгово-промышленный комплекс
 ТПК — торгово-промышленный кооператив
 ТПК — Торжокский политехнический колледж
 ТПК — торпедный (снарядный) корпусный перфоратор
 ТПК — транспортно-пешеходные коммуникации
 ТПК — Транспортно-промышленная компания
 ТПК — транспортно-промышленный комплекс
 ТПК — транспортная пневмоконтейнерная (система)
 ТПК — транспортно-пусковой контейнер — средство хранения и пуска реактивных снарядов прямо из заводской тары
 ТПК — космический пилотируемый корабль, предназначенный для доставки людей и грузов на орбитальные станции
 ТПК — транспортёр переднего края
 ТПК — транспортёр-подборщик картофеля
 ТПК — транспортёр початков кукурузы
 ТПК — третий пересадочный контур
 ТПК — Трудовая партия Кореи
 ТПК — Туапсинский педагогический колледж
 ТПК — «Твоя профессиональная карьера», предмет в школе
 Творческий портрет композитора

См. также 
  — аббревиатура латиницей